Млечкови (Euphorbiaceae) е семейство покритосеменни растения от разред Малпигиецветни (Malpighiales). То включва около 300 рода и 7500 вида, разпространени главно в тропическите области с най-голяма концентрация на видове в Индомалайската област и тропическите зони на Америка. Повечето са тревисти растения, но има и видове, които са храсти или дървета.

Класификация

Източници